

Geografische locaties 
Engeland
Crosby (Cumbria), plaats in Engeland
Crosby (Merseyside), plaats in Engeland

Man
Crosby (Man), plaats op het Britse eiland Man

Canada
Crosby (Ontario), plaats in Canada

Verenigde Staten
Crosby (Minnesota)
Crosby (Mississippi)
Crosby (North Dakota)
Crosby (Texas)

Overige betekenissen 
Bands
Crosby, Stills & Nash (and Young)
Crosby & Nash

Album
Crosby, Stills & Nash (album)

Personen met de achternaam Crosby
Bing Crosby, Amerikaans zanger en acteur
David Crosby, Amerikaans zanger en gitarist
Denise Crosby, Amerikaans actrice, kleindochter van Bing Crosby en nicht van Mary Crosby
Mary Crosby, Amerikaans actrice, dochter van Bing Crosby
Sidney Crosby, Canadees ijshockeyspeler

Schip
USS Crosby (DD-164)